Џими Конорс је освојио турнир. У финалу је победио Џона Макенроа резултатом 3-6, 6-3, 6-7, 7-6, 6-4.

Носиоци

Жреб

Финала

Група 1

Група 2

Група 3

Група 4

Група 5

Група 6

Група 7

Група 8

Референце

Спољашње везе 
 Жреб турнира на сајту -{ATPworldtour.com}-

Вимблдон 1982.
Вимблдон — мушкарци појединачно
Тенис 1982.